Remont bieżący – jest to praca jak przy przeglądzie oraz wymiana części szybko zużywających się, bez dokonywania rozbiórki urządzenia. Ten rodzaj remontu obejmuje do 15% wartości odtworzonej maszyny.

Niezawodność